Академия изобразительных искусств имени Владислава Стржеминского в Лодзи  () — высшее художественное учебное заведение Польши. Основано в 1945 году.

Одна из семи польских академий изобразительных искусств.

История 

Возникла в 1945 как Высшая государственная школа пластических искусств в Лодзи. Первым ректором был Леон Ормезовский.
Огромное влияние на уровень подготовки студентов Академии оказал преподававший здесь в 1945—1950 русско-польский художник—авангардист, теоретик унизма в абстрактном искусстве Владислав Стржеминский (1893—1952), имя которого с 1988 года носит Академия.

В 1976 году заведение переехало в новое помещение, построенное по проекту Болеслава Кардашевского. Монументальное здание стало единственным в Польше примером комплекса, реализуемого для нужд современной многофакультетной школы искусств.

В 1996 школа получила статус Академии изобразительных искусств.

Структура 
Академия имеет четыре факультета:
 Графики и живописи
 кафедра живописи, графики и скульптуры
 кафедра графического пректирования
 кафедра станковой графики
 мультимедийная кафедра

 Ткани и одежды
 кафедра общепластической подготовки
 кафедра печати на тканях
 кафедра ювелирных изделий
 кафедра текстиля
 кафедра дизайна моды

 архитектуры и дизайна
 кафедра дизайна
 кафедра визуальных связей
 кафедра архитектуры помещений

 визуального искусства
 кафедра живописи и рисунка
 кафедра скульптуры, интермедии и пространственных проектов
 отделение графики
 отделение фотографии, фильма и цифрового медиаискусства
 отделение теории и истории искусства.

Ректором на 2012—2016 избрана профессор Иоланта Рудзка-Хабисяк (Jolanta Rudzka-Habisiak).

Примечания

Ссылки 
 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Учебные заведения, основанные в 1945 году
Появились в 1945 году в Польше
1945 год в культуре и искусстве
Лодзь
Высшие учебные заведения Лодзи
Культурные организации Лодзи